Weihergrund ist der Name verschiedener geographischer Objekte.
 Weihergrund von Anspach, Naturschutzgebiet in Hessen
 Weihergrund bei Ebrach, Naturschutzgebiet in Bayern, siehe Liste der Naturschutzgebiete in Oberfranken

Siehe auch:
 Sylvan im Weihersgrund
 Heinrichsbach (Wachenbach) #Naturschutzgebiet Weihersgrund